KIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kish (Iran)
 kih – codice ISO 639-3 della lingua kilmeri